Annulus kan avse:

 Annulus – en biskopsring, främst inom Romersk-katolska kyrkan, se Biskopsskrud
 Annulus – ringformig bildning på ett sporangium, se Sporangium
 Annulus (zoologi) –  inom Zoologi en yttre cirkulär ring